Tueur, tueuse ou Tueurs peuvent faire référence à :
 un synonyme d', de meurtrier ou de criminel ayant commis un homicide ou un féminicide ;
 Tueur à gages, une personne qui se fait rémunérer pour assassiner d'autres personnes ;
 un animal ou un organisme qui tue un autre animal (comme par exemple dans le terme « baleine tueuse » pour désigner l'orque) ;
 une personne qui tue les animaux de boucherie dans un abattoir ;
 La Tueuse, un téléfilm français sorti en 2010 ; 
 Tueurs, un thriller belgo-français sorti en 2017 ;

Voir aussi 

 Cheval tueur, un cheval connu pour avoir tué un ou plusieurs êtres humains ;
 
 
 , Tueurs en anglais
 , Tueur en anglais
 Les pages commençant par « Tueur »